Otto Friedrich Müller (1730-1784), un zoologiste danois ;
 Otto Thott Fritzner Müller (1864-1944), un enseignant et homme politique norvégien ;
 Otto Müller (1870-1944), un prêtre catholique allemand, résistant allemand au nazisme ;
 Otto Müller (1874-1930), un peintre et imprimeur allemand ;
 Otto Müller (1899-?), un lutteur suisse.
 Otto Müller (1895-1974), un architecte suisse.